Ugolino de’ Rossi ist der Name folgender Personen:

* Ugolino de’ Rossi (13. Jahrhundert) (1255-nach 1307), italienischer Condottiere und Podestat
 Ugolino de’ Rossi (Bischof) (ca. 1300–1377), italienischer Geistlicher, Bischof von Parma